

Sigle 
 Gran Turismo Racer  – modello di automobile

Codici 
 GTR – codice aeroportuale IATA del Golden Triangle Regional Airport di Columbus (Stati Uniti)
 GTR – codice vettore ICAO di Gestar

Musica 
 GTR  – supergruppo di rock progressivo
 GTR  – album discografico dei GTR del 1986

Altro 
 GTR - FIA GT Racing Game – videogioco simulativo del 2005 realizzato da Simbin
 GTR 2 – FIA GT Racing Game – videogioco simulativo del 2006 realizzato da Simbin
 GT-R - manga del 2012 scritto e disegnato da Tōru Fujisawa